Protopsalis (Протопсалис — „прве маказе”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Protopsalis.

Временска распрострањенст рода Protopsalis унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1888.) "On some new and little know creodonts." Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 9:155-185
 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman (1894.) "Osteology of Patriofelis, a Middle Eocene creodont." Bulletin of the American Museum of Natural History 6(5)
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 W. D. Matthew and W. Granger (1915.) "A revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River faunas." Bulletin of the American Museum of Natural History 34(1):1-103
 R. H. Denison (1938.) "The broad-skulled Pseudocreodi." Annals of the New York Academy of Sciences 37:163-256
 C. L. Gazin (1957.) "A skull of the Bridger Middle Eocene creodont, Patriofelis ulta Leidy." Smithsonian Miscellaneous Collections 134(8):1-20
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 D. A. Guthrie (1971.) "The Mammalian Fauna of the Lost Cabin Member, Wind River Formation (lower Eocene) of Wyoming." Annals of Carnegie Museum 43(4):47-113

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке